haab ou Haab peut désigner :
 le calendrier haab, un calendrier maya ;
 Claire Haab, une céiste française (née en 1989);
 Robert Haab, un homme politique suisse (1865 - 1939).
 Martin Haab, homme politique suisse.

HAAB est un code qui signifie :
 Aéroport international de Bole, aéroport de Addis-Abeba (Éthiopie), selon le code OACI des aéroports

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports